Ženská čtyřhra Malaysian Open 2017 probíhala na přelomu února a března 2017. Do deblové soutěže kualalumpurského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Varatčaja Vongteančajová a Jang Čao-süan, jehož členky nestartovaly společně. Vongteančajová nastoupila s Japonkou Nao Hibinovou, aby ve čtvrtfinále podlehly Bartyové s Dellacquovou. Spoluhráčkou Jangové se stala další japonská hráčka Šúko Aojamová, s níž skončila ve čtvrtfinále na raketách Mertensové se Soyluovou.

Vítězem se stal nenasazený pár Australanek Ashleigh Bartyová a Casey Dellacquová, který ve finále zdolal americko-japonské turnajové čtyřky Nicole Melicharovou s Makoto Ninomijovou výsledkem 7–6 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly třetí společnou trofej. Bartyová vybojovala třetí deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Dellacquovou to bylo páté takové turnajové vítězství.

Bartyová získala „double“, když triumfovala i v singlové soutěži.

Nasazení párů 
  Liang Čchen /  Čeng Saj-saj (1. kolo)
  Šúko Aojamová /  Jang Čao-süan (čtvrtfinále)
  María Irigoyenová /  Paula Kaniová (1. kolo)
  Nicole Melicharová /  Makoto Ninomijová (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Malaysian Open
WTA Tour 2017
Sport v Malajsii v roce 2017